Amtsgericht Gemünden ist der Name folgender Amtsgerichte:

 Amtsgericht Gemünden am Main im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Amtsgericht Gemünden (Wohra) im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen